La Coppa d'Asia femminile 1977 è stata la seconda edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile, organizzata dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi sei nazionali, si è disputato a Taipei dal 2 all'11 agosto 1975.

Il torneo è stato vinto dai padroni di casa di  che in finale ha superato la  seconda classificata anche nell'edizione precedente.

Stadio

Squadre partecipanti 

 *
 Il Giappone era rappresentato dal Nissan FC Jinnan

Fase a gruppi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1977
1977
Competizioni sportive a Taipei